Azteca (paard), een Mexicaans paardenras.
 Adidas Azteca, de wedstrijdbal tijdens het Wereldkampioenschap voetbal 1986
 Aztekenstadion, een voetbalstadion in Mexico-Stad
 Azteca (geslacht), een mierengeslacht